Шаван:

 Шаван — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Шаван, Аннетте (род. 1955) — немецкий политик, член ХДС.